Granitchar peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Граничар) :
Granitchar, village bulgare de l'obchtina de Sredets, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Granitchar, village bulgare de l'obchtina de Chabla, situé dans l'oblast de Dobritch.